Maria Theresia von Savoyen ist der Name folgender Personen:

* Maria Theresia von Savoyen (1756–1805), Gemahlin des Grafen von Artois, späterer französischer König Karl X. 
 Maria Theresia von Savoyen (1803–1879), Gemahlin von Herzog Karl II. Ludwig von Parma, König von Etrurien
 Maria Theresia von Savoyen-Carignan (1694–1772), Herzogin von Troppau und Savoyen, deutsche Stifterin, siehe Maria Theresia Anna Felizitas von Liechtenstein
 Maria Theresia von Savoyen (1773–1832), Königin von Sardinien-Piemont, siehe Maria Theresia von Österreich-Este (1773–1832)
 Maria Theresia von Savoyen-Carignan (1801–1855), Königin von Sardinien-Piemont, siehe Maria Theresia von Österreich-Toskana (1801–1855)

Siehe auch:
 Marie Thérèse Louise von Savoyen (Madame de Lamballe; 1749–1792), Hofdame der Königin Marie Antoinette, siehe Marie-Louise von Savoyen-Carignan